Глядовичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глядовичи — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Глядовичи — деревня в Стародорожском районе Минской области.